Augustin Savard kan syfta på:

 Marie-Gabriel-Augustin Savard (1814–1881), fransk tonsättare
 Marie-Emmanuel-Augustin Savard (1861–1942), fransk tonsättare